Прва кадетска лига Босне и Херцеговине је други степен такмичења кадета у Босни и Херцеговини.

Клубови у сезони 2013/14.

Резултати 
Домаћини су наведени у лијевој колони.

Фудбал у Босни и Херцеговини
Спорт у 2013.
Спорт у 2014.